Kaolack (stad), stad in Senegal
 Kaolack (regio), regio in Senegal